Makonde può riferirsi a diverse cose:

 Makonde, popolo del Mozambico
 Makonde, località dello Zimbabwe
 Distretto di Makonde, distretto dello Zimbabwe
 Makonde, circoscrizione rurale della Tanzania